En Allemagne, 
 Obernau est une municipalité située dans le land de Rhénanie-Palatinat
 Obernau est un quartier de la ville de Rottenburg am Neckar dans le Land du Bade-Wurtemberg